Stanisław Zawadzki ist der Name folgender Personen:

* Stanisław Zawadzki (Architekt) (1743–1806), polnischer Architekt
 Stanisław Zawadzki (Schachspieler) (* 1984), polnischer Schachspieler